Тронше́ () — многозначное слово французского происхождения.

Фамилия 
 Тронше, Франсуа Дени (1726—1806) — французский правовед и адвокат, деятель Великой революции.
 Тронше, Гийом (1867—1959) — французский архитектор.

Псевдоним 
 Тронше (1958—) — французский художник Дидье́ Вассёр (Didier Vasseur), автор комиксов (:fr:Tronchet (auteur).

География 
 Улица Тронше в 8-м округе Парижа.
 Улица Тронше в 6-м округе Лиона.

См. также 
 Ле Тронше